VM i ishockey 1947 var det 14. VM i ishockey, arrangeret af IIHF, og det første VM efter 2. verdenskrig. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 25. EM i ishockey, og turneringen blev spillet 15. – 23. februar 1947 i Prag, Tjekkoslovakiet.

For første gang blev VM afgjort i ligaform, idet de otte deltagende hold spillede alle-mod-alle i én gruppe.

De 11-dobbelte verdensmestre fra Canada deltog ikke, og i deres fravær lykkedes det værtslandet Tjekkoslovakiet at vinde sit første verdensmesterskab – og dermed også europamesterskabet som bedste europæiske nation. Sølvmedaljerne gik til Sverige, mens Østrig vandt bronzemedaljerne.

Resultater 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|VM 1947
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="60px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 7
| 6
| 0
| 1
| 85-10
| 12
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sverige
| 7
| 5
| 1
| 1
| 55-15
| 11
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Østrig
| 7
| 5
| 0
| 2
| 49-32
| 10
|-
| 4.
| align="left"|  Schweiz
| 7
| 4 
| 1
| 2
| 47-22
| 9
|-
| 5.
| align="left"| USA
| 7
| 4
| 0
| 3
| 42-26
| 8
|-
| 6.
| align="left"| Polen
| 7
| 2
| 0
| 5
| 27-40
| 4
|-
| 7.
| align="left"| Rumænien
| 7
| 1
| 0
| 6
| 17-88
| 2
|-
| 8.
| align="left"| Belgien
| 7
| 0
| 0
| 7
|   15-104
| 0
|}

Slutstillinger 

1947
Ishockey i 1947